Spinella ist der Familienname folgender Personen:

 Ralph Spinella (1923–2021), US-amerikanischer Fechter
 Stephen Spinella (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler